Cylas är ett släkte av skalbaggar. Cylas ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Cylas